Чабаненко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чабаненко, Андрей Трофимович (1909—1986) — советский военачальник, командующий Северным флотом, адмирал.
 Чабаненко, Иван Иванович (1900—1972) — советский актер, режиссер и педагог, профессор, ректор Киевского института театрального искусства, заслуженный деятель искусств. См. также 
 Адмирал Чабаненко